|-
| 119301 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119302 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119303 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119304 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119305 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119306 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119307 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119308 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119309 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119310 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119311 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119312 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119313 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119314 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119315 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119316 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119317 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119318 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119319 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119320 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119321 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119322 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119323 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119324 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119325 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119326 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119327 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119328 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119329 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119330 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119331 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119332 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119333 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119334 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119335 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119336 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119337 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119338 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119339 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119340 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119341 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119342 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119343 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119344 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119345 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119346 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119347 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119348 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119349 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119350 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119351 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119352 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119353 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119354 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119355 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119356 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119357 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119358 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119359 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119360 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119361 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119362 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119363 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119364 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119365 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119366 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119367 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119368 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119369 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119370 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119371 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119372 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119373 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119374 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119375 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119376 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119377 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119378 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119379 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119380 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119381 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119382 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119383 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119384 - || 2001 TG || 5 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119385 - ||  || 11 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119386 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119387 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119388 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119389 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119390 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119391 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119392 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119393 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119394 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119395 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119396 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119397 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119398 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119399 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119400 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-